Fouad Belkacem, woordvoerder van Sharia4Belgium
 Grine Belkacem, (1924-1954)
 Krim Belkacem (1922-1970), een Algerijnse revolutionair en politiek figuur
 Najat Vallaud-Belkacem (1977), Frans politica
 Rachid Belkacem (1978-2006), een Nederlandse man
 Smaïn Aït Ali Belkacem (1968)